Нехуштан («Медный змей») — штандарт, изготовленный Моисеем во время исхода евреев из Египта, согласно библейской легенде.
 Нехуштан, Идо (род. 1957) — командующий Военно-воздушными силами Израиля (2008—2012).
 Нехуштан, Яаков (1925—2019) — израильский политик, дипломат; отец Идо Нехуштана.